CompuBox — это компьютеризированная система оценки ударов в единоборствах. Система управляется двумя операторами и используется в боксёрских матчах во всём мире.

Система основана на компьютерной программе изначально называвшейся FightStat (Статистика Боёв), разработанной Джоном Гиббсом в 1984 году для компании Sports Information Data Base (Нью Джерси).

Целью CompuBox является урегулирование споров вокруг боёв посредством учёта ударов каждого из бойцов. В результате подсчета зрителям и судьям предоставляется сводная таблица ударов.

Подсчётом управляют два оператора. Каждый оператор следит за одним из бойцов и с помощью четырёх кнопок ведёт учёт пропущенных и проведенных ударов. Удары делятся на два типа:

 Джеб
 Мощный удар (power punch)

Бокс
Программное обеспечение